Csehország
 Klenová, település a Klatovyi járásban
 Klenová, Nová Bystřice településrésze a Jindřichův Hradec-i járásban
 Szlovákia
 Kelen (szlovákul Klenová), község az Eperjesi kerület Szinnai járásában.